Mougeot est un ancien nom de baptême des  (on trouve également fréquemment dans les archives l'équivalent féminin Mougeotte), et est un patronyme français très présent dans l'est de la France, et en particulier dans le département des Vosges où il est né.

Étymologie 
Mougeot est une des très nombreuses variantes hypocoristiques du patronyme Demenge ayant subi une modification par aphérèse. À l'origine, Mougeot était un prénom des Vosges au , qui s'est ensuite répandu en Lorraine. 

Le prénom Demenge provient de Dominicus, dérivé de dominus (le seigneur), et est donc une variante lorraine du prénom Dominique. Il existe également, bien que rarement, le prénom Demange. Ces deux prénoms ont généré les patronymes Demenge (assez rare) et Demange (environ 20 fois plus fréquent que Demenge).

Exemples d'hypocoristiques de Demenge
 Demangeon, Demangel, Demangin, Demangeat, Demangeot, Demangeau
 Demonge, Demongeot, Demoge
 Demouge, Demougeot, Demougin
et par aphérèse (suppression de la syllabe De) :
 Mange, , Mangeon, Mangel, Mangeot, Mangenot
 Mengin, Mengeot
 Mouge, Mougeot, Mougeotte, Mougenot, Mougé, Mougel, Mougenel, Mougin, Grandmougin
 Monge, Mongin, Mongeot, Mongenot

Le prénom Demenge a parfois cohabité avec le patronyme Mougeot, qui en est un diminutif.

Personnalités portant le patronyme Mougeot 
 Jean-Baptiste Mougeot (1776-1858) est un médecin et botaniste, bryologue, lichénologue, algologue français ;
 Jean-Baptiste Mougeot (1818-1900) est un médecin, homme politique français, député de la Haute-Marne ;
 Léon Mougeot (1857-1928), avocat et un homme politique français ;
 Jean-Louis Mougeot (1954- ) chanteur français connu sous le nom de scène de François Valéry ;
 Christophe Mougeot (1963-) est un joueur de rugby à XV.

Personnage fictif 
 L'humoriste Coluche a parodié le jeu télévisé Le Schmilblick, en jouant le rôle d'un des candidats qu'il appelait Papy Mougeot.

Botanique 
 Alisier de Mougeot ou Sorbier de Mougeot, espèce d'arbre de la famille des Rosacées.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien